Erm est un patronyme et prénom estonien pouvant désigner:

Patronyme
  (né en 1953), homme politique estonien
 Andreas Erm (né en 1976), athlète allemand de marche athlétique
 Elisabeth Erm (née en 1993), mannequin estonien 
 Johannes Erm (né en 1998), athlète estonien en décathlon
  (né en 1982), compétiteur estonien en course d'orientation

Prénom
 (1914-2003), haltérophile estonien

Homonymie de patronyme
Patronyme estonien